Cartagenero – abitanti di Cartagena (Spagna)
Cartagenero – abitanti di Cartagena de Indias